Frederik Willem van Mecklenburg-Schwerin, hertog (1692-1713) 
Frederik Willem van Mecklenburg-Strelitz, groothertog (1860-1904) 
Frederik Willem van Saksen-Meiningen, hertog (1743-1746) 
Frederik Willem van Brunswijk, hertog (1813-1815)
Frederik Willem I van Brandenburg, keurvorst (1640-1688)
Frederik Willem I van Pruisen, koning (1688-1740)
Frederik Willem II van Pruisen, prins, koning, markgraaf en keurvorst (1744-1794)
Frederik Willem III van Pruisen, koning (1770-1840)
Frederik Willem I van Hessen-Kassel, keurvorst (1847-1866)